Peacock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aaron D. Peacock
 John W. Peacock